Bandingan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandingan, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 
 Bandingan, Rakit, by, Jawa Tengah, 
 Bandingan, Bawang, by, Jawa Tengah, 
 Bandingan, Sigaluh, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar